Jakab Elek (1820–1897) történész, művelődéstörténész, levéltáros, jogász
 Jakab Elek (1949–2008) építészmérnök, Szeben megye RMDSZ tisztségviselője
 Jakab Elek (1973–2005) képzőművész, festő, grafikus

Jegyzetek